Cellina steht für:

 Cellina (Fluss), Nebenfluss des Meduna aus den Venetianer Alpen
 Cellina (Lombardei), Ortsteil der italienischen Gemeinde Leggiuno in der Region Lombardei
 lateinischer Name des Mittelalters von Kellen, Stadtteil von Kleve, 

Cellina ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Cellina (* 1941), italienischer Mathematiker